Ериксон има више значења:

Насеља 
 Ериксон (Манитоба), варошица у канадској покрајини Манитоба
 Ериксон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска

Особе 
 Јонас Ериксон, шведски фудбалски судија
 Бо Ериксон
 Јоаким Ериксон, шведски хокејаш на леду који игра на позицији голмана
 Лејф Ериксон
 Гунар Ериксон, шведски скијаш
 Ерик Ериксон, америчко-дански психоаналитичар
 Тим Ериксон, шведски хокејаш на леду
 Свен Горан Ериксон, шведски фудбалски тренер

Остало 
 Ериксон (компанија), шведска телекомуникациона компанија